Кириа́кос Мицота́кис (; ) — греческий политик, президент партии «Новая демократия» с января 2016 года. Депутат парламента Греции с 2004 года. Премьер-министр Греции с 8 июля 2019 года.

Биография 
Сын бывшего премьер-министра Греции и почётного президента «Новой демократии» Константиноса Мицотакиса, младший брат бывшего министра иностранных дел и мэра Афин Доры Бакоянни.

Окончил факультет социальных наук в Гарвардском университете (1990), получил степень магистра по международным отношениям в Стэнфордском университете (1993) и степень MBA в Гарвардской школе бизнеса (1995).

Мицотакис работал финансовым аналитиком Chase Investment Bank и консультантом McKinsey and Company в Лондоне. В 1997 году он присоединился к Alpha Ventures в Греции в качестве старшего сотрудника по инвестициям, в 1999 году стал главным исполнительным директором NBG Venture Capital.

В 2003 году Всемирный экономический форум включил его в число «100 самых перспективных лидеров завтрашнего дня».

С 2004 депутат парламента Греции от партии «Новая демократия». Министр административных реформ и электронного управления с 2013 по 2015 год.

В 2016 избран председателем «Новой демократии». Лидер оппозиции с 2016 по 2019 год.

Женат, имеет троих детей. Помимо родного греческого языка, говорит на английском, французском и немецком языках.

Должность премьер-министра 
В первые 100 дней работы нового правительства произошло сокращение дополнительного налога на жилье (ΕΝΦΙΑ), в среднем на 22 %, была изменена система рассрочки в 120 платежей для должников налоговых и страховых фондов, финансирование размером 180 миллионов евро было утверждено для муниципалитетов и регионов. По всей стране, в основном для защиты от наводнений, в Греческой полиции было объявлено о создании 1500 новых рабочих мест. Одной из первых законодательных инициатив стало изменение статуса практически абсолютной неприкосновенности (уголовное преследование, задержание) во время нахождения в учебных заведениях страны.

Было освобождено более 20 зданий, которые на протяжении многих лет были незаконно захвачены и удерживались анархистами и другими радикально настроенными личностями, как правило ультра-левых убеждений.

Критика

Скандал Siemens 
Некоторые Греческие СМИ обвинили Мицотакиса в финансировании Siemens в 2008 году, когда в Греции разразился коррупционный скандал с немецкой компанией. В июне 2008 года в греческой прессе были опубликованы квитанции на обнаруженное у него электронное оборудование, которое якобы было оплачено через несколько дней после вмешательства прокурора в деятельность компании и после дачи показаний свидетелями. Оборудование включало в себя телекоммуникационные и электронные устройства. Подлинность счетов официально подтверждена. Тем не менее, Мицотакис не признал себя виновным и утверждает, что не получал взяток от Siemens. На вопрос репортера, как так получилось, что его близкие родственники Дора Бакоянни и Катерина Мицотаки одновременно купили одинаковое оборудование у одной и той же компании, он ответил, что «на рынке не так много компаний, которые поставляют телефонные станции». Уголовное дело по данному вопросу возбуждено не было.

Увольнения госслужащих 
Кириакос Мицотакис, будучи министром при правительстве Антониоса Самараса (Новая Демократия), подписал решение об увольнении около 15 000 государственных служащих. Некоторыми Греческими изданиями он был обвинен в создании нехватки служащих в государственных учреждениях, а также в косвенных уступках частному сектору.

Митсотакис, в свою очередь, пояснил что увольнения в гос.секторе были необходимы для реформы раздутого государственного аппарата, отметив, что это было категоричным обязательством и предварительным условием для выдачи очередного финансового транша. Он также заявил, что «если человек не имеет необходимой квалификации для работы в гос.секторе, он должен покинуть штат», утверждал, что предыдущие правительства просто желали «оставить нетронутой» основную часть собственного электората.

С другой стороны, МВФ в отчете за лето 2014 года раскритиковало программу сокращений, заявив, что увольнения были ограничены лишь некоторыми категориями государственных служащих, что никакие критерии, связанные с производительностью сотрудников, во внимание не принимались.

Кроме того, во время правления Антониоса Самараса (Новая Демократия), Мицотакиса обвинили в беспричинном увольнении генерального директора своего министерства, который был выбран посредством консенсуса, чтобы заменить его угодным человеком.

Наконец, его обвинили в назначении своего племянника на должность советника в своем политическом офисе.

Борьба с пандемией COVID-19 
В декабре 2020 года Митсотакис подвергся критике после публикации фотографий с его участием 29 ноября, на которой видно, что он находился в обществе большого количества людей в курортном месте Парнита без маски, в то время как её наличие было обязательным, а передвижение по стране было строго ограничено для всего населения страны.

В другом инциденте, 6 февраля 2021 года, во время своего визита на Икарию он был замечен на вилле депутата от Новой Демократии — Христодулоса Стефанадиса, на банкете с десятками людей, в то время как на демонстрации и скопления людей были введены ограничения, факт, который раскритиковала оппозиция и СМИ.

Литературная деятельность 
 Комплексы внешней политики (Патакис, Афины, 2006 г.)

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Кириакоса Мицотакиса
 Профиль на сайте парламента

Мицотакисы
Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Гарвардской школы бизнеса
Банкиры Греции
Персоналии:McKinsey & Company
Депутаты парламента Греции
Министры Греции
Члены партии «Новая демократия» (Греция)
Дети премьер-министров
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2019 году
Правители Европы XXI века
Политики XXI века